Альбе́рче () — река в провинциях Авила, Мадрид и Толедо, в центральной Испании.

Альберче берёт своё начало на высоте 1800 м в Фуэнте-Альберче, Сан-Мартин-де-ла-Вега-дель-Альберче, провинция Авила. Он образует долину между горными массивами Сьерра-де-Гредос и Сьерра-де-Гвадаррама, в системе Центральная Кордильера.

Альберче течёт с северо-запада на юго-восток и на середине резко меняет направление от северо-востока на юго-запад. На реке есть город Талавера-де-ла-Рейна. По течению реки можно встретить дамбы — Бургульо, Чарко-дель-Кура, Сан-Хуан и Пикадас, Касалегас. По берегу Альберче тянется песчаный пляж, излюбленное место для отдыхающих из Мадрида.

Притоки 
 Кофио
 Пералес

Примечания 

Бассейн Тахо
Реки Кастилии-Леона
Реки Кастилии-Ла-Манчи
Реки Испании
Реки Мадрида